Абельдяев — русская фамилия.
 Абельдяевы — дворянский род, владевший имениями на юго-западе России (Орловская, Курская, Тульская и другие губернии).
 Абельдяев, Василий Семёнович (1902—1988) — советский врач.
 Абельдяев, Дмитрий Алексеевич (1865 — не ранее 1915) — русский писатель.